Kraak steht für:

 Kraak (Rastow), Ortsteil der Gemeinde Rastow im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Kraak Porzellan, chinesisches Exportporzellan
 Kraak & Smaak, niederländisches Musiktrio
 Kraak (Binnenschifffahrt), niederländischer Schiffstyp

Kraak ist der Familienname folgender Personen:

 Aaltje Kraak (* im 17. Jahrhundert), Verursacherin des großen Stadtbrandes von 1708 in Hardenberg (Overijssel)
 August Kraak (1902–1947), deutscher antifaschistischer Widerstandskämpfer
 Bernhard Kraak (1922–2000), deutscher Psychologe
 Piet Kraak (* 1928), niederländischer Fußballspieler
 Walter Kraak (1906–1990), deutscher Lebensmittelunternehmer, Verbandsfunktionär und Träger des Bundesverdienstkreuzes.
 Wolfgang Kraak (1923–2015), deutscher Ingenieur mit den Fachgebieten Akustik und Signalanalyse

Siehe auch:
 Krak (Begriffsklärung)
 Kraag